Biskuit stammer fra fransk biscuit, som igen stammer fra latin bis coctus, "bagt to gange".
Ordet og kan have flere betydninger:
 Beskøjt — hårdtbagt skibsbrød, minder om tvebakker eller kiks 
 Porcelæn — der er hårdt brændt uden keramisk glasur.